Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2015 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Anastasija Pavljučenkovová.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená ruská hráčka Světlana Kuzněcovová, jež ve finále hladce zdolala krajanku Anastasiji Pavljučenkovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo patnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Vyřazení Carly Suárezové Navarrové ve čtvrtfinále posunulo Šafářovou na Turnaj mistryň. Španělka potřebovala pro singapurskou účast postoupit do finále.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2015